Il conte Dracula – film del 1970 diretto da Jesús Franco
Il conte Dracula – film del 1977 diretto da Philip Saville